Грандди́ Нгойи́ Мажунду́ (; 17 мая 1988, Мелён) — французский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Грандди Нгойи — воспитанник клуба «Пари Сен-Жермен». Дебютировал в основном составе клуба 4 августа 2007 года в матче Лиги 1 против «Сошо».
До конца сезона полузащитник сыграл в чемпионате ещё 6 матчей за столичный клуб. В первой половине следующего сезона Нгойи лишь раз сыграл за ПСЖ (в матче Кубка УЕФА против «Шальке 04») и в январе 2009 года был отдан в аренду до конца сезона в «Клермон», выступавший в Лиге 2.

За новую команду полузащитник впервые сыграл 16 января 2009 года в матче с «Брестом».
До окончания сезона он провёл в Лиге 2 19 матчей, а в игре заключительного тура с «Ванном» забил первый гол в своей профессиональной карьере.

Сезон 2010/11 Грандди Нгойи отыграл в составе ПСЖ, а в последующие два сезона провёл за парижан лишь 2 матча в Лиге Европы, в остальное время выступая на правах аренды вначале за «Брест», а затем за «Нант». Летом 2012 года полузащитник перешёл в клуб «Труа», вернувшийся в высший дивизион французского футбола.

В сборной 
В 2007 году Грандди Нгойи выступал за юношескую сборную Франции (до 19 лет) на чемпионате Европы. На турнире полузащитник сыграл в 3 матчах группового этапа и полуфинале.

С 2009 по 2010 год Нгойи играл за молодёжную сборную Франции и провёл в её составе 5 матчей (в том числе 3 — в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы).

Статистика

Достижения 
 Обладатель Кубка Франции (1): 2009/10
 Обладатель Кубка французской лиги (1): 2007/08

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Дижон»